Norveška ženska reprezentacija u bendiju predstavlja Norvešku u bendiju.

Na SP-ima 2004. u Finskoj i 2006. u Minnesoti u SAD-u osvojila je četvrto mjesto.

Bendijske reprezentacije
Bendi, žene